Osoby:
 Herbert Wieger – austriacki piłkarz
 Wilhelm Wieger – niemiecki malarz

Inne:
 Wieger – niemiecki producent broni

Zobacz też:
 Wigger